Примера Уругвая сезона 2005/2006 — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Чемпионом страны стал «Насьональ».

Впервые в истории чемпионат прошёл в два календарных года, по системе «весна-осень» (по Южному полушарию) — Апертура прошла во второй половине 2005 года, а Клаусура — в первой половине 2006 года. Впервые в истории команда из Интериора (за пределами Монтевидео) выиграла одну из стадий чемпионата страны. Несмотря на поражение в финале чемпионата, «Роча» стала вице-чемпионом Уругвая — это также самое большое достижение нестоличного клуба за всю историю чемпионатов Уругвая.

Благодаря победе в Апертуре, «Роча» получила путёвку в розыгрыш Кубка Либертадорес 2006, куда также попал чемпион Уругвая 2005 «Насьональ» и вторая команда суммарной таблицы 2005 года «Дефенсор Спортинг».

Чемпион Уругвая 2005/06 «Насьональ», чемпион Лигильи 2006 «Дефенсор Спортинг» и вице—чемпион Лигильи «Данубио» квалифицировались в Кубок Либертадорес 2007. Третья и четвёртая команды Лигильи 2006 «Насьональ» и «Сентраль Эспаньол» попали в Южноамериканский кубок 2006.

Ход турнира 
С учётом того, что чемпионат был переходным, Ассоциация футбола Уругвая постановила, что по окончании Апертуры, то есть в середине сезона, Примеру должны были покинуть три команды, вместо которых должны были прийти две лучшие команды Второго дивизиона сезона 2005. «Феникс» и ФК «Пайсанду» показали худшие результаты по итогам календарного 2005 года и напрямую покинули элиту. 15-я и 16-я команды 2005 года «Серро» и «Пласа Колония» провели стыковые матчи, по итогам которых сильнее оказался столичный клуб, и «Пласа Колония» отправилась доигрывать сезон 2005/06 во Второй дивизион. Вместо этих трёх команд в Клаусуре 2006 выступили «Белья Виста» и «Сентраль Эспаньол».

Победители Апертуры и Класуры — «Роча» и «Насьональ» — сыграли в финале чемпионата, где с большим преимуществом победил «Насьональ» и завоевал 41-й титул чемпионов Уругвая.

В сезоне 2005/06 использовалась таблица вылета, в которой суммировались очки, набранные командами в чемпионате 2005, Апертуре 2005 и Класуре 2006. Для «Белья Висты» и «Сентраль Эспаньола» были применены специальные коэффициенты, поскольку из этих трёх отдельных турниров они участвовали лишь в одном (Клаусуре 2006). Две худшие команды таблицы вылета, «Серро» и «Депортиво Колония», вылетели из Примеры, вместо них с целью сокращения Примеры до 16 команд пришёл лишь чемпион Второго дивизиона «Прогресо».

Таблицы

Апертура

Суммарная таблица 2005 года

Плей-офф за право остаться в Примере 
 Пласа Колония — Серро — 2:2
 Серро — Пласа Колония — 1:0

«Серро» остаётся в элите; «Пласа Колония», а также «Феникс» и «Пайсанду» вылетели во Второй дивизион. Вместо них в Клаусуре 2006 участвуют «Белья Виста» и «Сентраль Эспаньол».

Клаусура

Матчи за чемпионство 
 Роча — Насьональ — 1:4
 Насьональ — Роча — 2:0

«Насьональ» стал чемпионом Уругвая сезона 2005/2006.

Таблица вылета 2005 и 2005/06

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2005/06
 Чемпионат Уругвая 2005 во Втором дивизионе
 Чемпионат Уругвая 2006 во Втором дивизионе
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

2005/2006
Футбол в Южной Америке в 2005 году
Футбол в Южной Америке в 2006 году
Спорт в Уругвае в 2005 году
Спорт в Уругвае в 2006 году